Příjmení Hathaway nosí více různých osobností:

Anne Hathawayová – americká herečka
Anne Hathaway (Shakespeare) (1555/56–1623) – manželka Williama Shakespeara
Bradley Hathaway – americký básník a hudebník 
Donny Hathaway – americký soulový zpěvák
Henry Hathaway – americký režisér
Noah Hathaway – americký herec

jiný význam
Berkshire Hathaway – americká firma